Otočac, grad u Ličko-senjskoj županiji, Hrvatska
 Otočac (Korčula), otok u Lastovskom kanalu, uz južnu obalu Korčule
 Otočac (Morinje), otočić kod Jadrtovca, u zaljevu Morinje